Postek ist der Name von

 Georg Postek(?–?), in Wien geborener ungarischer Glasmaler, Unternehmer und ab 1894 Direktor der Akademie „Landesglasmalerei Budapest“

Postek steht für

 Schmitt & Postek, 1890 in Bamberg gegründete Firma zur Herstellung von Kunstglasmalereien, siehe Gebrüder Schmitt (Bamberg)